Gianism Best Ofs — сборник песен, состоящий из трёх альбомов японской группы Nightmare, издан в 2006 году. Песни «» и «Gianism ~Ore no mono wa ore no mono|ジャイアニズム〜俺の物は俺の物〜» были взяты из более ранних мини-альбомов и выпущены ограниченным тиражом.
Альбом «Gianism ~Nightmare no Kuse ni Namaikidazo~» состоит из лучших песен первых трёх альбомов.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечание 

Альбомы Японии
Альбомы Nightmare